Кубок Словаччини з футболу 2011–2012 — 19-й розіграш кубкового футбольного турніру в Словаччині. Титул вперше здобув клуб Жиліна.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 серпня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 серпня 2011

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 жовтня 2011

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 жовтня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2011

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/25 жовтня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 жовтня/1 листопада 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/21 березня 2012

|}

1/2 фіналу

| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/24 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Словаччини на soccerway

2011—2012
Словаччина
Словаччина
2011 у словацькому спорті
2012 у словацькому спорті